Gary Goldman (né en 1944), producteur et réalisateur californien ;
 Gary Goldman, scénariste et producteur américain ;